Бангладеш прави дебют на олимпийски игри в Лос Анджелис през 1984. Оттогава страната е взела участие на общо седем летни олимпиади и никога не е участвала на зимни олимпийски игри.

Страната често е разглеждана като интересен прецедент, защото е най-населената страна в света (168 милиона души), която никога не е печелила олимпийски медал.
Не само това, но и бангладешки спортист никога не е успявал да се класира директно на олимпиада, като страната изпраща спортисти чрез уайлдкард.

Според председателя на олимпийския комитет на Бангладеш причините за липсата на резултати е слабата икономика на страната.

Участия на олимпийски игри

Източници

Външни препратки 
 Олимпийски комитет на Бангладеш
 Статистика за участията на Бангладеш 

Страни на олимпийските игри
Бангладеш